Лебединцы — название населённых пунктов:

Украина 
 Лебединцы — село в Андрушёвском районе Житомирской области.
 Лебединцы — село в Сребнянском районе Черниговской области.